Mani Otacili Cras, cònsol el 263 aC
 Tit Otacili Cras, cònsol el 261 aC
 Tit Otacili Cras, pretor i general a la Segona Guerra Púnica.
 Otacili Cras, oficial de Gneu Pompeu.
 Luci Otacili Pílit, retòric roma